Fres (gr. Φρες)

 ist der Name eines Dorfes in der Gemeinde Apokoronas, Kreta, siehe Fres (Apokoronas)

FRES steht für

 Fellow of the Royal Entomological Society
 Future Rapid Effect System